Клы́ков — русская фамилия.

Известные носители 
 Клыков, Александр Михайлович (1874—1951) — контр-адмирал Российской империи.
 Клыков, Алексей Григорьевич (род. 1975) — российский учёный, специалист в области растениеводства, селекции зерновых культур.
 Клыков, Виктор Павлович (1917—1941) — советский лётчик, Герой России (1998).
 
 Клыков, Геннадий Андреевич (1934—2011) — педагог-хореограф, специалист в области русского народного танцевального искусства.
 Клыков, Митрофан Яковлевич (1847—1918) — жандармский генерал.
 Клыков, Михаил Аввакумович (1834—1910) — русский исследователь Дальнего Востока России.
 
 Клыков, Юрий Константинович (1925—1942) — юный партизан, погибший в Элисте в 1942 году.

 Клыкова, Ирина Ивановна (1916—2009) — награждённая медалью Флоренс Найтингейл.

См. также 
 Клычков
 Остров Клыкова — остров в заливе Петра Великого Японского моря.